Frans van Mieris henviser til:

 Frans van Mieris den ældre (1635-1681) – nederlandsk portræt-, historie- og genremaler
 Frans van Mieris den yngre (1689-1763) – nederländsk portræt- og genremaler samt raderer